

Pessoas
Carlos Maximiliano Fayet

Localidades
Fayet (Aisne)
Fayet (Aveyron)

Ver também
Fayette

Desambiguação